Tayrac (Aveyron)
 Tayrac (Lot-et-Garonne)